Эрик Уоррен Сингер () — американский сценарист. Он и его партнёр-сценарист Дэвид О. Расселл в 2013 году были номинированы на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Афера по-американски», но проиграли Спайку Джонзу за фильм «Она».

Фильмография

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии BAFTA